Muvračohkka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muurivaara, berg, Lappland, Tunturi-Lappi,

Norge 

 Muvračohkka (berg i Norge, Nordland fylke), Tysfjord, 
 Muvračåkka (berg i Norge, Troms fylke), Tranøy, 
 Muvračohkka (berg i Norge, Troms fylke), Nordreisa, 
 Muvračåkka (berg i Norge, Finnmark fylke, Porsangers kommun), 
 Muvračåkka (berg i Norge, Finnmark fylke, Måsøy), 
 Muvračåkka (kulle i Norge, Finnmark fylke, Kautokeino), 
 Muvračåkka (kulle i Norge, Finnmark fylke, Alta), 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar